Spagna
 Chiclana de la Frontera – comune dell'Andalusia
 Chiclana de Segura – comune dell'Andalusia
 Personas
Ángel Chiclana, italianista e traduttore spagnolo;
Feliciano Antonio Chiclana, avvocato e militare argentino;
Feliciano Mariano Chiclana, agrimensore e militare argentino.